Tarakanow steht für:

Familienname folgender Personen
 Nikolai Dmitrijewitsch Tarakanow (* 1934), russischer Offizier
 Sergei Nikolajewitsch Tarakanow (* 1958), sowjet-russischer Basketballspieler
 Pawel Wladimirowitsch Tarakanow, Vorsitzender von Iduschtschije wmeste
 Waleri Iwanowitsch Tarakanow (* 1941), sowjetischer Skilangläufer

Ortschaft
 russischer Name der ukrainischen Ortschaft Tarakaniw

Siehe auch:
 Tarakanov Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika